Beng peut faire référence à :

Prénom 
 un prénom masculin germanique,

Personnalités portant ce prénom

Patronyme 
 Wee Tian Beng (1966-), un manhuajia de Singapour,
 Jack Beng-Thi (1951-), un artiste plasticien et sculpteur français,

Autres 
 Bèng (蚌), un idéogramme chinois,
 Beng, Tribal Arts Électronique, (1977-), un artiste plasticien français,
 le beng, une langue mandée de Côte d'Ivoire
 les Beng, un peuple de Côte d'Ivoire
 Beng-Beng, un village du Cameroun
Prénom masculin